Пријезда Котроманић може бити:
 Пријезда I Котроманић, босански бан (око 1250—1287)
 Пријезда II Котроманић, босански бан (1287-1290), син Пријезде I Котроманића

Види још 
 Стефан Котроманић
 Твртко Котроманић
 Котроманићи